Судислав может означать:
 Судислав (ум. после 1233) — представитель крупной земельной аристократии в Галицкой земле.
 Судислав Владимирович (ум. 1063) — князь псковский.